РБУ, RBU:
 Реактивно-бомбовая установка — семейство советских корабельных огневых средств для стрельбы глубинными бомбами, например:
 РБУ — первый советский реактивный бомбомёт, разработанный инженерами В. А. Артемьевым и С. Ф. Фонарёвым и принятый на вооружение ВМФ СССР в 1945 году;
 РБУ-1000 «Смерч-3» — реактивный бомбомёт с шестью стволами (1961);
 РБУ-1200 «Ураган» — реактивный бомбомёт с пятью стволами (1955);
 РБУ-2500 «Смерч» — реактивный бомбомёт с шестнадцатью стволами (1957);
 РБУ-6000 «Смерч-2» — реактивный бомбомёт с двенадцатью стволами (1961);
 РБУ-12000 «Удав» — реактивный бомбомёт с десятью стволами (1980).

 Рубеж безопасного удаления — минимальное безопасное расстояние между атакующими пехотными частями и окопами противника, которые находятся под артиллерийским огнём.
 Ракетно-бомбовый удар.
 Растворо-бетонный узел.
 РБУ — индекс ГРАУ: радиоканал системы боевого управления.
 RBU — российская радиостанция, передающая сигналы эталонной частоты и времени.